Абих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Абих, Владимир Анатольевич (род. 1987) — российский художник.
 Абих, Герман Вильгельмович (1806—1886) — немецкий геолог, естествоиспытатель и путешественник
 Абих, Рудольф Петрович (1901—1940) — советский востоковед, литератор.
  (1918—2003) — немецкий кино- и радиопродюсер, публицист.
  (1893—1971) — немецкий философ, отец Хельмута и Клауса Мейеров-Абихов.
  (1936—2018) — немецкий физик и философ, сын Адольфа Мейера-Абиха.
  (1895—1972) — немецкий юрист и государственный деятель.
  (1919—2008) — немецкий геолог и военный моряк, командующий силами Бундесмарине в Северном море (1976—1979), сын Адольфа Мейера-Абиха.